Blatno ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Blatno, Gemeinde im Okres Chomutov
 Blatno u Podbořan, Gemeinde im Okres Louny
 Blatno, Ortsteil von Hlinsko v Čechách, Okres Chrudim
 Blatno, Ortsteil der Gemeinde Brežice in Slowenien
Siehe auch
 Horní Blatná (Bergstadt Platten), Stadt im Okres Karlovy Vary